Геннадий Николаевич Гарагуля (27 января 1981, Ленинград, СССР) — российский игрок в мини-футбол, вратарь; тренер вратарей. Выступал за сборную России по мини-футболу.

Биография 
Начинал карьеру в петербургском «Стройимпульсе», впоследствии переименованном в «Единство». В 2002 году перебрался в столичное «Динамо-23», однако играл в нём недолго — команда была расформирована. После этого Гарагуля перешёл в екатеринбург]кий клуб «Синара», где пробыл семь лет. За годы, проведённые в нём, он стал обладателем Кубка УЕФА по мини-футболу 2007-08 и Кубка России по мини-футболу 2007. Доиграв сезон 2008—2009 в «Норильском Никеле», летом 2009 года Гарагуля подписал контракт с московским «Динамо-2». А сезоном позже он перешёл в другое — «Динамо». В сезоне 2015/2016 года начал карьеру тренера по вратарям в мини-футбольном клубе «Элекс — Фаворит» (Рязань). С 2016 года — помощник тренера национальной сборной России по мини-футболу. Занимается подготовкой вратарей и общей статистикой.

Гарагуля неоднократно привлекался в состав сборной России по мини-футболу. В 2003 и 2010 годах он попадал в состав сборной на чемпионат Европы.

Достижения 
Игровая карьера
 Победитель студенческого чемпионата мира 2002
 Обладатель Кубка УЕФА 2007/08
 Чемпион России (3): 2011, 2012, 2013
 Обладатель Кубка России (3): 2007, 2011, 2013
 Серебряный призёр Кубка УЕФА (2): 2011/12, 2012/13
 Обладатель Межконтинентального кубка (1): 2013
Тренерская карьера
 Серебряный призёр чемпионата мира 2016

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте АМФР
 Профиль на официальном сайте «Динамо-2»

Игроки в мини-футбол России
Игроки сборной России по мини-футболу
Игроки МФК «Единство»
Игроки МФК «Динамо-23»
Игроки МФК «Синара»
Игроки МФК «Норильский никель»
Игроки МФК «Динамо» Москва
Игроки МФК «Мытищи»
Мини-футбольные тренеры
Мини-футбольные тренеры России